La Guerre des génies est le dixième album de la série de bande dessinée Léonard, scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Turk. Il fut publié en .

Synopsis

Personnages

Création de l'œuvre

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .
 .

Léonard (bande dessinée)
Série Dargaud